Cudotwórczyni − trzyaktowa sztuka autorstwa Williama Gibsona, wystawiona po raz pierwszy w 1957 roku
 Cudotwórczyni − amerykański film dramatyczny z 2000 roku w reżyserii Nadii Tass
 Cudotwórczyni − amerykański film dramatyczny z 1979 roku w reżyserii Paula Aarona
 Cudotwórczyni − amerykański film dramatyczny z 1962 roku w reżyserii Arthura Penna